

Chimica 
 R44 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R44 – strada regionale R43 tra Botrivier e Hawston – Piketberg (Sudafrica)

Aeronautica 
 Robinson R44 – elicottero leggero